Niemcy:
 Upahl - gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Nordwestmecklenburg

Zobacz też:
 Groß Upahl
 Klein Upahl
 Upal